

Біла Гора — гора у Львівській області в межах низькогірного пасма Вороняків
 Біла Гора — село, Донецька область, Костянтинівський район
 Біла Гора — село, Луганська область, Попаснянський район
 Біла Гора — археологічна пам'ятка в Полтавській області

Біла Гора — селище міського типу, Абийський улус, Республіка Саха (Якутія)
 Біла Гора — присілок, Слободський район, Кіровська область

Біла Гора — місцевість біля Праги

Біла Гора — село, община Ульцинь